The Amazing Spider-Man est une bande dessinée américaine de Marvel Comics apparu en  ayant pour personnage principal, Spider-Man, l'homme araignée.

The Amazing Spider-Man peut aussi désigner :

télé-série
 The Amazing Spider-Man, une série américaine des années 1970 dont certains épisodes ont été distribués en France au cinéma (L'homme-araignée, La Riposte de l'homme-araignée) ;

films
 The Amazing Spider-Man, un film de Marc Webb sorti en salle en 2012 qui renouvelle la transcription cinématographique de l'homme araignée ;
 The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, la suite du même réalisateur, sortie en 2014 ;

jeux vidéo
 The Amazing Spider-Man, un jeu vidéo sorti en 1990 sur Amiga, Amstrad CPC et Atari ST ;
 The Amazing Spider-Man, un jeu vidéo sorti en 1990 sur Game Boy ;
 The Amazing Spider-Man, un dérivé vidéoludique du film sorti en 2012 (il ne s'agit pas d'une retranscription du film mais se place dans la continuité des événements du long métrage) ;
 The Amazing Spider-Man 2, un dérivé vidéoludique de la suite du film précédemment cité, sorti en 2014.